Die Communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Seine-et-Marne in der Region Île-de-France. Sie wurde am 1. Januar 2020 gegründet und umfasst 54 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2020). Der Verwaltungssitz befindet sich in der Gemeinde Coulommiers.

Historische Entwicklung 
Der frühere Gemeindeverband gleichen Namens entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2018 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen 
 Communauté de communes Pays de Coulommiers und
 Communauté de communes du Pays Fertois.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2020 fusionierte die Vorgängerorganisation mit zwölf verbliebenen Gemeinden der Communauté de communes Pays Créçois und gründete sich unter dem gleichen Namen neu.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Coulommiers Pays de Brie
Gemeindeverband im Département Seine-et-Marne
Gegründet 2020